Brassel steht für:
 Breslau in der schlesischen Mundart

Brassel ist der Familienname folgender Personen:

 Ruedi Brassel (* 1955), Schweizer Historiker und Politiker (SP)

Siehe auch:
 Praßl